Río Laja steht für:

 Río de La Laja, Nebenfluss des Río Bío Bío in Chile
 Río Laja (Río Bermejo), Nebenfluss des Río Bermejo im Departamento Santa Cruz, Bolivien 
 Río Laja (Río Lerma), Nebenfluss des Río Lerma im Municipio Cortazar, Guanajuato, Mexiko